21-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств:
 21-я армия (СССР).
 21-я армия (Третий рейх).
 21-я армия (Япония).